Garibald est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
 Garibald est un prénom masculin désuet.
 Garibald est aussi un patronyme.

Personnages historiques portant ce prénom
 Garibald, duc de Bavière
 Garibald, duc de Bavière,  du nom
 Garibald, duc lombard
 Garibald, roi des Lombards.

Références